Osoby o tym nazwisku:
 Alfred Ledwig – polski plastyk, scenarzysta, reżyser
 Józefa Ledwig – polska siatkarka, olimpijka